Пётр Петро́вич Шу́мов (1913—1975) — командир взвода 1323-го стрелкового полка (415-я стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт), лейтенант, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 19 августа 1913 года в селе Львовка Большеболдинской волости Лукояновского уезда Нижегородской губернии в крестьянской семье.

В восьмилетнем возрасте оставшись без отца, вместо посещения школы работал пастухом. Самостоятельно и в системе ликбеза выучил грамоту, в довоенные годы был секретарём Михалко-Майдановского сельсовета Большеболдинского района.

Был призван в Красную Армию в июле 1941 года. Летом 1943 года, после прохождения подготовки на курсах младших лейтенантов, был назначен командиром взвода.

Участвовал в обороне Москвы, освобождении Волоколамска, Орла, Брянска. Отличился в боях при форсировании реки Днепр.

В ночь на 27 сентября 1943 года взвод под командованием Шумова в числе первых переправился через реку Днепр в районе хутора Змеи Репкинского района Черниговской области.
Всего за пару дней боёв на плацдарме бойцами было отражено 17 контратак и уничтожено свыше 400 солдат и офицеров неприятеля. Стараниями взвода (Шумов трижды водил его в атаку) рубеж был удержан. Командиром лично в этих боях было уничтожено до трёх десятков гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 15 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования по форсированию реки Днепр и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенанту Шумову Петру Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2972.

По этому поводу Пётр Петрович в своем письме на родину так обращался к односельчанам:

С войсками Красной Армии Пётр Петрович Шумов дошёл до Берлина и Эльбы.

После победы над Германией продолжил службу в армии, а в марте 1946 года в звании капитана был уволен в запас и вернулся на родину. Жил в городе Дзержинске Нижегородской области, работал на Игумновской ТЭЦ, в строительном тресте, плотником в автоколонне.

Умер 6 октября 1975 года. Похоронен  на городском кладбище.

Память
На могиле Петра Петровича в Дзержинске установлена памятная табличка.

Примечания 

Миномётчики Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Члены КПСС